Antoni Albertrandi (1732-1795) – pittore polacco classicheggiante, cugino di Jan Chrzciciel Albertrandi
 Jan Chrzciciel Albertrandi (1731-1808) – storico, bibliotecario e vescovo cattolico polacco, di padre italiano